Визингер:

 Визингер, Герберт (род. 1948) — немецкий (ФРГ) фигурист, выступавший в парном разряде.
 Визингер-Флориан, Ольга (1844—1926) — австрийская художница, представитель импрессионизма.